Indeks religijności według Gallup International Association – wynik badania opinii publicznej, które wśród mieszkańców różnych krajów świata przeprowadziło , mającego na celu określenie liczebności mieszkańców danego kraju, którzy określają siebie jako osoby religijne.

Metodologia 
Wartości przedstawione w tabeli zostały uzyskane w wyniku badania opinii publicznej przeprowadzonej przez Gallup International.

Odpowiedzi udzielane w poszczególnych krajach świata

Przypisy 

Religioznawstwo
Państwa świata